Гресь Ганна Вікторівна (1969) — український тележурналіст, режисер.
 Гресь Ганна Леонідівна (1990) — українська акторка і блогерка.

Див. також 
 Гресь